Иван Вечтомов: Вечтомов, Иван Дмитриевич (1919—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Вечтомов, Иван Николаевич (1902—1981) — чешский композитор и виолончелист русского происхождения.